Ruvumera kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Ruvumera (periodiskt vattendrag), Makamba, 
 Ruvumera (vattendrag), Ngozi, 

Robotskapade Burundiförgreningar